Nouwen ist der Familienname folgender Personen:

 Aniek Nouwen (* 1999), niederländische Fußballspielerin
 Carla Nouwen (* 1986), niederländische Tischtennisspielerin
 Henri J. M. Nouwen (1932–1996), niederländischer Priester, Psychologe und geistlicher Schriftsteller